Kult (von lateinisch cultus ‚Verehrung, Pflege‘) steht für:

 Kult, die Gesamtheit religiöser Handlungen
 Personenkult, übersteigerte Verehrung von Personen
 Staatskult, ein staatlich gelenkter Kult
 Kult (Status), herausragende Bedeutung bestimmter Markenartikel und Kulturgüter
 Kult (Rollenspiel), ein Rollenspiel
 Kult (Band), polnische Rock-Band
 Kult Westmünsterland, Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland in Vreden; Museum, Archiv und landeskundliche Bibliothek des Kreises Borken, Sitz der Kreisheimatpflege
 Der Kult – Die Toten kommen wieder, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2016

Siehe auch:
 Cult
 Kuld
 Kultus